

Patronyme
 Jean Pierre Prosper Godart de Belbeuf, (1725-1811), Procureur Général au Parlement de Normandie et Grand Panetier de Normandie.
 Pierre-Augustin Godart de Belbeuf, (1730-1808), est un prélat français, dernier évêque d’Avranches.
 Louis-Pierre-François Godart de Belbeuf, (1757-1832), est un homme politique français.
 Antoine-Louis-Pierre-Joseph Godart de Belbeuf, (1791-1872), est un magistrat et homme politique français.
 Jacques Godart de Belbeuf, (1850-1906), sixième et dernier marquis de Belbeuf, époux de Mathilde de Morny.

Toponyme

 Belbeuf est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie.

Autre

 Château de Belbeuf
 Famille Godart de Belbeuf

Homonymie
Homonymie de patronyme